Goussainville bezeichnet:

 Goussainville (Eure-et-Loir), eine Gemeinde im französischen Département Eure-et-Loir
 Goussainville (Val-d’Oise), eine Gemeinde im französischen Département Val-d'Oise
 Kanton Goussainville, einen Kanton im französischen Département Val-d'Oise

Goussainville ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre de Goussainville (1620–1683), französischer Kirchenhistoriker